Palermo kan syfta på:

 US Città di Palermo – ett italienskt fotbollslag i Palermo
 10001 Palermo – en asteroid i asteroidbältet

Personer
Blinky Palermo (1943–1977), pseudonym för den tyska konstnären Peter Heisterkamp
Martín Palermo (1973–), en argentinsk fotbollsspelare
Olivia Palermo (1986–), en amerikansk TV-personlighet
Tony Palermo (1969–), medlem i Papa Roach

Geografi

Antarktis 

 Palermo (udde),

Colombia 

 Palermo kommun, Colombia, 
 Palermo, Colombia,

Italien 

 Palermo (provins) – 
 Palermo – kommun och ort, Sicilien,

USA 

 Palermo, Maine, Waldo County, 
 Palermo, Kalifornien, ort, Butte County,

Se även
 Palermostenen
 Palermoskalan